Движение,  Движенье (поэтическое и устаревшее):

В естественных науках 
 Механическое движение — изменение положения тела относительно других тел с течением времени.
 Поступательное движение — вид механического движения.
 Броуновское движение
 Движение (биология), Локомоция

В изометрии 
 Движение (изометрия) — преобразование пространства, сохраняющее геометрические свойства фигур.

В гуманитарных науках 
 Движение (философия) — философская категория, отражающая любые изменения в мире.
 Общественное движение (социология)
 Общественное движение (право)
 Национальное движение
 Народное движение

Прочее 
 Дорожное движение
 «Движение» (1825) — стихотворение А. С. Пушкина (см. текст стихотворения на Викитеке).
 Движение — исландская политическая партия, существовавшая с 2009 по 2012 год.

См. также 
 Movement () — альбом британской рок-группы New Order.